Fjärdskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdskär, Iniö, Åboland, 
 Fjärdskär, Houtskär, Åboland, 
 Fjärdskär, Korpo, Åboland, 
 Fjärdskär, Nagu, Åboland, 
 Fjärdskär (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Fjärdskär (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Fjärdskär (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Fjärdskär (vid Busö, Raseborg), Nyland, 
 Fjärdskär (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,

Åland 

 Fjärdskär (Sund, Åland), 
 Fjärdskär (Kumlinge, Åland), 
 Fjärdskär (Saltvik, Åland), 
 Fjärdskär (Lemland, Åland),

Se även
Fjärdskäret
Fjärdskären
Västra Fjärdskär
Östra Fjärdskär
Södra Fjärdskär
Närmaste Fjärdskär

Robotskapade Finlandförgreningar